Рами ( — «Стрелок») — арабское имя. Происходит от глагола «рмй» — бросать, стрелять. Имя является однокоренным с названием созвездия Стрельца (Ар-рами) и с ритуалом «рами-л-джамрат» (бросание камней).

 Гарипов, Рами Ягафарович
 Махлуф, Рами
 Рами, Адиль
 Шаабан, Рами
Еврейское имя Рами () происходит от слова «высокий», но встречается в Библии один раз в качестве нарицательного (2 Пар 22:5). Переводится как «сирийцы» (сокращение от арамеи).
 Гершон, Рами
 Кляйнштейн, Рами

Литература 
 Имя и история. А.Гафуров. 1987
 Мусульманские имена. М.2007.
 
Арабские имена
Еврейские имена